Рошешуа́р () — многозначный термин французского происхождения.

 Рошешуар (округ) — французский округ в регионе Лимузен.

Персоналии
 де Рошешуар де Мортемар, Казимир Луи Викторьен (1787—1875) — французский генерал и дипломат.
 Рошешуар, Людовик-Виктор-Леон (Леонтий Петрович; 1788—1858) — российский и французский генерал, военный губернатор Парижа.

Маркиза де Монтеспан и семья
 де Рошешуар де Мортемар, Франсуаза (маркиза де Монтеспан; 1640—1707) — официальная фаворитка Людовика XIV (в 1667—1683 гг.), мать его семерых детей.
 де Рошешуар де Мортемар, Габриель (1600—1675) — французский аристократ, отец Монтеспан, с чьей помощью он получил должность губернатора Парижа и Иль-де-Франса (1669).
 де Рошешуар де Мортемар, Луи Виктор (1636—1688) — французский граф, маршал Франции, вице-король Сицилии; брат королевской фаворитки Монтеспан.